Le terme Scharfenberg peut désigner :

 Conrad de Scharfenberg, un évêque du  
 l'attelage Scharfenberg, un type d'attelage ferroviaire automatique
 Château de Scharfenberg, château allemand situé à Klipphausen